Кудри — форма волос в виде крупных или мелких завитков. Эта форма появляется из-за особенностей роста волос. Уже с древних времён люди использовали кудри как элемент моды.

Волосы монголоидов часто имеют круглое сечение, что их делает прямыми. Европеоиды имеют волосы круглого или эллиптического сечения. Они прямые или склоняются к образованию кудрей. Волосы негроидов чаще всего имеют эллиптическое сечение и образуют множество сильноскрученных и маленьких колечек.

В Египте было обнаружено множество глиняных «бигуди», которые доказывают, что в 3100 году до нашей эры люди завивали волосы. В Древнем Риме завивали волосы с помощью «каламистра» — трубочки, в которую вставлялась горячая палочка. В XVIII веке были в моде парики. Для образования кудрей их опускали в кипящий раствор буры. Карл Несслер в 1906 году в Лондоне представил химическую завивку, которая в 1910 году была запатентована.

 

Причёски
Волосы